Joseph François Van den Berghe de Binckum, Zuid-Nederlands en Belgisch edelman, politicus en industrieel
 Paul van den Berghe de Binckum, Zuid-Nederlands edelman en politicus